DeMeo ist der Familienname folgender Personen:

 Bob DeMeo (1955–2022), US-amerikanischer Jazzmusiker 
 James DeMeo (1949–2022), US-amerikanischer Geograph
 Roy DeMeo (1942–1983), US-amerikanischer Gangster der Mafia